Barefield ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Barefield (1909–1991), amerikanischer Jazzmusiker
 Spencer Barefield (* 1953), amerikanischer Jazzmusiker